The Salt of the Earth (englisch für „Das Salz der Erde“) steht für:

 den Originaltitel des Dokumentarfilms Das Salz der Erde (2014)
 ein Lied der Band The Rolling Stones auf dem Album Beggars Banquet